Salaberry est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Salaberri et qui signifie « nouveau manoir », de la juxtaposition de sala (grange, manoir, salle) et berri (nouveau).

Patronyme 
 Yves Salaberry dit « Xala » (né à Bonloc en 1979), joueur de pelote basque, vainqueur de plusieurs championnats professionnels en simple et en double (main nue).
 Voir de Salaberry
Voir Famille d'Irumberry de Salaberry
 Michel de Salaberry, né à Ciboure le  (France), pionnier du Québec.
 Charles-Marie d'Irumberry de Salaberry (1766-1847), chef de guerre royaliste et écrivain français.
 Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry (1778-1829), officier et un héros francophone, vétéran de l'armée britannique ayant servi aux Antilles, aux Pays-Bas, en Sicile, en Irlande et au Canada.
 Charles-René-Léonidas d'Irumberry de Salaberry, militaire canadien.
 Ignace-Michel-Louis-Antoine d'Irumberry de Salaberry (1752-1828), homme politique canadien
 Vincent de Salaberry de Benneville (1663-1750), officier de marine française.

Toponyme 
 Salaberry-de-Valleyfield est une ville du Québec, située dans la MRC de Beauharnois-Salaberry en Montérégie ;
 Beauharnois-Salaberry est une municipalité régionale de comté du Québec (Canada ) dans la région administrative de la Montérégie ;
 Salaberry-Soulanges est une ancienne circonscription électorale provinciale situé dans la région de la Montérégie ; 
 Beauharnois-Salaberry est une circonscription électorale fédérale au Québec (Canada) ; 
 Aréna Salaberry, situé sur l'île de Salaberry-de-Valleyfield, l'Aréna accueille le hockey Junior AAA et le hockey mineur.

Notes et références

Voir aussi 
  
 Famille Salaberry

Toponymie basque
Patronyme basque